IJslands handbalteam (mannen)
 IJslands handbalteam (vrouwen)